peut désigner :
  (Allemagne nazie)
  (Espagne républicaine)
  (Espagne républicaine)
  d'infanterie (France)
  (Inde britannique)
  (Royaume-Uni)
  (Royaume Uni)
  (Union soviétique)